Ива́н Евдоки́мович Туруно́в (14 апреля 1898 — 5 августа 1941) — советский военачальник, в начальный период Великой Отечественной войны командир 169-й стрелковой дивизии, генерал-майор.

Биография 
Иван Евдокимович Турунов родился 14 апреля 1898 года в селе Береговые Сыреси Симбирской губернии (ныне  Республики Мордовия) в крестьянской семье. В 1912 году окончил 2-х классное Берегово-Сыресевское училище. Работал шорником, изготавливал конскую сбрую и другие изделия из кожи. После Октябрьской революции добровольцем ушёл в Красную Гвардию. В 1918 году вступил в РККА. Принимал активное участие в гражданской войне на Западном и Восточном фронтах. В составе партизанского отряда сражался против казаков генерала Дутова.

В 1927 году окончил пехотное училище. Занимал должности адъютанта командира полка, помощника начальника штаба полка в 24-й Самаро-Симбирской железной стрелковой дивизии, командовал 44-м стрелковым полком 15-й Сивашской стрелковой дивизии. Окончил Военную Академию имени Фрунзе. Командовал 99-й стрелковой дивизией, однако в январе 1940 года заменён на этой должности полковником А. А. Власовым и назначен командиром 169-й стрелковой дивизии, дислоцированной в Виннице.

СекретноВыписка из приказа Народного комиссара обороны СССР по личному составу№ 08110 января 1940 г.г. МоскваКомандир 99-й стрелковой дивизии комбриг Турунов Иван Евдокимович освобождается от занимаемой должности и назначается командиром 169-й стрелковой дивизии.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 7 мая 1940 года комбригу И. Е. Турунову присвоено воинское звание «генерал-майор».

С началом Великой Отечественной войны и созданием Южного фронта, 169-я стрелковая дивизия вошла в его состав, в составе 17-го стрелкового корпуса 18-й армии. 3 августа 1941 года в 10.00 на командном пункте (КП) дивизии, находившемся в здании городской больницы № 2 города Первомайск, во время миномётного обстрела, генерал-майор Турунов И. Е. был смертельно ранен. Самолётом эвакуирован в город Харьков, 4 августа, однако 5 августа 1941 года скончался в госпитале № 408, от осложнения газовой флегмоной оскольчатого ранения левой тазо-бедренной области. Сначала И. Е. Турунов был похоронен на кладбище Холодной горы в Харькове, в 1960-х годах его ликвидировали. Перезахоронен в 1967 году на 2-м городском кладбище Киевского района. Но в Книге Памяти, Харьковская область указано что он похоронен на Лысогорском кладбище.

Место жительство, почтовый адрес: г. Харьков, Основа, ул. Сунзинская, дом № 21, квартира № 25

Награды 
 орден Красного Знамени (5 ноября 1942, посмертно).
 Медаль XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии (22 февраля 1938)

Память 
 именем генерал-майора Турунова названа улица в городе Первомайск, Николаевская область.
 возле горбольницы № 2, где генерал-майор Турунов получил ранение, установлен памятный знак.
 мемориальная доска в селе Береговые Сыреси, открыта 22 июня 2014 года.

Примечания

Литература 
 
 Постановление СНК СССР № 945, от 4 июня 1940 года, «О присвоении воинских званий высшему начальствующему составу Красной Армии»
 Мущинский П. Д., «Непокорённый Буг», Одесса, «Маяк», 1980 год.
 Качур В. П., Никольский В. В., «Под Знаменем сивашцев. (Боевой путь дивизии)»// — Москва, Воениздат, 1989 год.
 Долматовский Е. «Зелёная брама» // — Москва, 1989 год., 3-е изд.
 Олег Сергеевич Смыслов, «Иуды в погонах. Они изменили присяге.»

Ссылки 
 Центральный государственный архив Республики Мордовия
 Сайт исхалкичат.ру.
 Сайт Благочиния Ичалковского района, «Есть такая профессия Родину защищать».
 Сайт Память Народа, Турунов Иван Евдокимович.
 Сайт ОБД Мемориал, Информация из донесения о безвозвратных потерях.
 Сайт судьбасолдата. ру, информационный ресурс Республиканской архивной службы Республики Мордовия.
 Книга Памяти, Харьковская область.
Генерал-майоры (СССР)
Участники Гражданской войны в России
Военачальники Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Похороненные в Харькове